Кубок Дэвиса 2019 () — 108-й по счёту розыгрыш самого престижного кубка среди мужских сборных команд по теннису.

24 сборные принимали участие в квалификационном турнире за попадание в Финал. 18 сборных принимают участие в финальном турнире с 18 по 24 ноября 2019 года, который проходит в Мадриде.

Общая информация 
С 2019 года в розыгрыше Кубка Дэвиса по теннису произошли перемены. Изменён формат турнира.

Теперь Мировая группа, состоящая из 18 сборных будет разыгрывать Кубок в течение одной недели в конце сезона. Все эти команды будут распределены на шесть групп по три команды в каждой. В четвертьфинал выйдут шесть победителей групп и две лучшие команды, занявшие вторые места в группах. Серия между командами на этом этапе будет включать два одиночных матча и один парный матч.

Финал Кубка Дэвиса 
Состоится с 18 по 24 ноября 2019 года в Испании на хардовых кортах Мадрида.

18 сборных примут участие, из которых:
 4 полуфиналиста Кубка Дэвиса 2018 года;
 2 сборные, получившие «уайлд-кард»;
 12 сборных победителей квалификационного этапа, который прошёл с 1 по 2 февраля.

Расписание

Групповой этап

Группа A

Франция и Япония

Сербия и Япония

Франция и Сербия

Группа B

Хорватия и Россия

Россия и Испания

Испания и Хорватия

Группа C

Аргентина и Чили

Аргентина и Германия

Германия и Чили

Группа D

Бельгия и Колумбия

Австралия и Колумбия

Бельгия и Австралия

Группа E

Казахстан и Нидерланды

Великобритания и Нидерланды

Великобритания и Казахстан

Группа F

Италия и Канада

США и Канада

США и Италия

Плей-офф

Четвертьфиналы

Австралия и Канада

Россия и Сербия

Аргентина и Испания

Великобритания и Германия

Полуфиналы

Канада и Россия

Великобритания и Испания

Финал

Квалификационный раунд 
Состоялся с 1 по 2 февраля в 12 городах мира, где попарно встретились между собой 24 сборные.

Победители вышли в Финал Кубка Дэвиса 2019.

Игры квалификации

Бразилия и Бельгия

Узбекистан и Сербия

Австралия и Босния и Герцеговина

Индия и Италия

Германия и Венгрия

Швейцария и Россия

Казахстан и Португалия

Чехия и Нидерланды

Колумбия и Швеция

Австрия и Чили

Словакия и Канада

Китай и Япония

См. также 
 Кубок Федерации 2019

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2019